Shiner peut désigner :

Lieu 
 Shiner (Texas), une ville du Texas, aux États-Unis.

Patronyme 
 
 Lewis Shiner (1950-), écrivain américain de science-fiction, de fantasy et de thriller.
 Ronald Shiner (1903-1966), humoriste et un acteur de cinéma et de télévision britannique.

Homonymie de patronyme